Popelka může být:

 Popelka – pohádková bytost známá, mimo jiné, také z knih Charlese Perraulta, Bratří Grimmů a Boženy Němcové
 přeneseně též označení osoby (ale i věci) opomíjené, nenápadné, odstrkované, bezvýznamné.

geografické názvy
 Popelka (řeka) – česká říčka, levý přítok Olešky

příjmení 
 viz článek Popelka (příjmení)

audiovizuální díla
 Popelka (film, 1899) – francouzský němý hraný film z roku 1899, režie Georges Méliès
 Popelka (film, 1929) – československý němý hraný film z roku 1929, režie Josef Kokeisl
 Popelka (film, 1947) (Золушка) – sovětský hraný film z roku 1947, romantická hudební komedie
 Popelka (film, 1950) – americký animovaný filmový muzikál z roku 1950
 Popelka (film, 1957) (Cinderella) – americký televizní filmový muzikál z roku 1957 (režie Ralph Nelson) s remaky v letech 1965 (režie Charles S. Dubin) a 1997 (režie Robert Iscove)
 Popelka (film, 1969) – český televizní film z roku 1969 režisérky Vlasty Janečkové
 Popelka (film, 1989) (Aschenputtel) – německý film v německo-francouzsko-španělsko-československé koprodukci v režii Karin Brandauerové
 Popelka (film, 2011) (Aschenputtel) – německý televizní film z roku 2011 (režie Uwe Janson)
 Popelka (film, 2015) – americko-britský film z roku 2015 (režie Kenneth Branagh)
 Popelka II: Splněný sen – americký animovaný film z roku 2002
 Popelka 3: Ztracena v čase – americký animovaný film z roku 2007
 A zase jedna Popelka (Another Cinderella Story) – americký romantický film z roku 2008 (režie Damon Santostefano)
 Moderní Popelka – americký film z roku 2004
 Moderní Popelka: Byla jednou jedna píseň – americká filmová komedie z roku 2011
 Tři oříšky pro Popelku – česko-německý film z roku 1973 režiséra Václava Vorlíčka
 Past na Popelku (Piège pour Cendrillon) – francouzsko-italský psychologický thriller z roku 1965
 Popelka (pořad) – pořad na TV Barrandov

hudba
 Popelka (balet) – ruský balet Sergeje Prokofjeva z roku 1945
 Popelka (Isouard) (Cendrillon) – opera Nicolase Isouarda z roku 1810
 Popelka (Rossini) (La Cenerentola) – opera Gioacchina Rossiniho z roku 1817
 Popelka (Rozkošný) – opera Josefa Richarda Rozkošného z roku 1885
 Popelka (Massenet) (Cendrillon) – opera Julese Masseneta z roku 1899
 Popelka (muzikál) – různé muzikálové verze Popelčina příběhu
 Popelka (Xindl X) – píseň písničkáře Xindla X z alba Kvadratura záchranného kruhu z roku 2016
 Popelky (Karel Černoch) – píseň nazpívaná Karlem Černochem v roce 1971 (hudba Karel Černoch, text Pavel Žák)
 Popelky (album, Karel Černoch) – album Karla Černocha z roku 1977
 Popelka jde na ples – album Jakuba Nohy z roku 1991

botanika
 popelka – starší název pro rostliny rodu Cineraria

zoologie
 Vačice popelka (Thylamys cinderella) – vačice z rodu Thylamys

jiné 
 Popelka (pražská usedlost) – barokní usedlost v Praze na Smíchově
 Popelky – česká folková hudební skupina
 Popelka Biliánová – česká spisovatelka a vychovatelka
 Syndrom Popelky (také „Efekt Popelky“) – v evoluční psychologii označuje problémy vztahu rodičů s nevlastními dětmi

Související články 
 Lomnice nad Popelkou
 Věčný příběh – americký hraný film z roku 1998, netradiční pojetí pohádky O Popelce

Externí odkazy